Arkania peut renvoyer à :
 L'une des planètes de Star Wars.
 Gogita Arkania, karatéka géorgien.

it:Pianeti di Guerre stellari#Arkania